USS Hawaii ist der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach dem US-Bundesstaat Hawaii benannt wurden:

 USS Hawaii (CB-3), ein Kreuzer der Alaska-Klasse, Bau vor Vollendung gestoppt
 USS Hawaii (SSN-776), ein U-Boot der Virginia-Klasse, in Dienst seit 2007

Hawaii